

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Сеул, Олимпийский стадион, 24—25.09.1988

Бег на 100 м, женщины

Предварительные забеги 
Сеул, Олимпийский стадион, 24.09.1988

64 участника разбиты на 8 забегов по 8 человек, в четвертьфинал выходят трое лучших в каждом забеге плюс ещё 8 участников по лучшим результатам.

Четвертьфинал 
Сеул, Олимпийский стадион, 24.09.1988

Полуфинал 
Сеул, Олимпийский стадион, 25.09.1988

Финал 
Сеул, Олимпийский стадион, 25.09.1988

Примечания